Свинецтетранатрий — бинарное неорганическое соединение
свинца и натрия
с формулой NaPb,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Свинецтетранатрий образует кристаллы состава NaPb
,
структура типа тетрасилицида пентадекамеди CuSi
.

Соединение конгруэнтно плавится при температуре 386°C .

Растворяется в аммиаке. При электролизе аммиачного раствора на катоде выделяется натрий, на аноде — свинец

Примечания 

Соединения натрия
Соединения свинца
Интерметаллиды